Peter Keenan ist der Name folgender Personen:

* Peter Keenan (Boxer) (1928–2000), britischer Boxer
 Peter Keenan (Footballspieler) (* 1951), australischer Footballspieler